Села:
 Малі Будища — Полтавська область, Гадяцький район
 Малі Будища — Полтавська область, Зіньківський район